Юрий Зыков:
 Зыков, Юрий Григорьевич (1947—2015) — советский и российский журналист, поэт, бард.
 Зыков, Юрий Дмитриевич (1922—2000) — советский и казахский растениевод.
 Зыков, Юрий Николаевич (1922—1944) — советский лётчик, Герой Советского Союза.